La Kypello Kyprou 1974-1975 fu la 33ª edizione della coppa nazionale cipriota. Vide la vittoria finale dell', che così conquistò il suo sesto titolo.

Formula
Le squadre partecipanti furono 16; erano previsti quattro turni: ottavi, quarti, semifinali e finale tutti di sola andata, con eventuali calcio di rigore in caso di pareggio. La finale fu giocata il 6 luglio 1975 allo Stadio GSP.

Tabellone

Voci correlate
 A' Katīgoria 1974-1975

Collegamenti esterni
 

Calcio nel 1974
Calcio nel 1975
1974-75